Player steht für:
 Player (Band), eine US-amerikanische Pop-Rock-Band
 umgangssprachlich ein Marktteilnehmer, siehe Global Player
 Mediaplayer, ein Computerprogramm zur Medienwiedergabe
 MP3-Player, ein Gerät zur Wiedergabe von Audiodateien

Player ist der Familienname folgender Personen:
 Gary Player (* 1935), südafrikanischer Golfspieler
 Ian Player († 2014), südafrikanischer Umweltschützer
 John Player, englischer Cembalobauer
 John Player (1839–1884), britischer Unternehmer
 Scott Player (* 1969), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch: